9-й выпуск  Гран-при Наций — шоссейной однодневной велогонки в формате индивидуальной раздельной гонки, проводившейся во Франции. Гонка протяжённостью 140 километров состоялась 6 сентября 1942 года на территории свободной зоны страны. Победу одержал французский велогонщик Жан Мари Гоасма.

Результаты

Ссылки 
 Гран-при Наций 1942 на FirstCycling
 
 
  

1942 год в велоспорте
Спорт во Франции в 1942 году
Сентябрь 1942 года